Sankt Peders Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Sankt Peders Sogn (Næstved Kommune)
 Sankt Peders Sogn (Randers Kommune) 
 Sankt Peders Sogn (Slagelse Kommune)
 Sankt Peders Sogn (Vejen Kommune)